Bergerie ist der Name von

 Claude Guillaume de La Bergerie (1658–1743), französischer Hofprediger in Kurhannover sowie Prediger, abweichende Schreibweise „Claude Guillaumot de la Bergerie“
 Jean-Baptiste Rougier de La Bergerie (1762–1836), anderslautendes Geburtsjahr auch 1757, französischer Agronom und Politiker
 Gilles Durant de la Bergerie (1554–1614 oder 1615), französischer Anwalt und Dichter

Bergerie steht für
 La Bergerie (Cartigny), zuvor auch Mas Knecht, La Moutonnière und La Mécanique, 1778 erbauter Landsitz in der Schweiz, Kanton Genf

Bergerie (französisch) wird übersetzt mit
 Schafstall